«Love On Top» () — песня американской R&B-певицы Бейонсе. Ноулз с соавторами написали песню для четвёртого студийного альбома 4 (2011).
Вдохновленная своим душевным состоянием, когда она играла Этту Джеймс в музыкальном биографическом фильме «Кадиллак Рекордс» 2008 года, Бейонсе написала песню вместе с Териусом Нэшем и Ши Тейлор; её продюсированием занимались Тейлор и Бейонсе. Возврат к музыке 1980-х годов, быстрая R&B-песня демонстрирует стиль, похожий на стиль Стиви Уандера, Хьюи Льюиса, Уитни Хьюстон и The Jackson 5, среди прочих. Включив четыре ключевых изменения, Бейонсе использует высокий диапазон при повторении припева песни ближе к её финалу. Она поёт о человеке, которому всегда может позвонить, даже столкнувшись с горем и тяжелым положением, заслужив, наконец, его любовь и уважение. Песня заканчивается в тональности ми мажор.

Музыкальная композиция песни, а также вокал и многогранность Бейонсе положительно удивили критиков. Бейонсе спела «Love On Top» вживую на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2011 года, объявив о своей беременности в конце выступления. Это вызвало взлёт песни в нескольких мировых чартах. Сингл вошел в десятку лучших в Венгрии и в двадцатку лучших в Австралии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании. Он также дебютировал и занял 20-е место в основном чарте Billboard Hot 100 США, став таким образом вторым по величине дебютом в карьере Бейонсе как сольного исполнителя. "Love On Top" оставался на первом месте в чарте US Hot R&B/Hip-Hop Songs в течение семи недель подряд, и в итоге было продано более миллиона копий.

10 февраля 2013 года на 55-й церемонии «Грэмми» Бейонсе получила премию за песню «Love On Top», которая победила в категории Лучшее традиционное исполнение в стиле R&B.

Отзывы 
«Love On Top» был высоко оценен критиками. Рич Юзвиак из The Village Voice похвалил её «легкость для прослушивания и более лёгкую для танцев ритмичность буги». Женевьева Коски из The A.V. Club сказала, что «Love On Top» имеет динамичный характер, заявив, что это, возможно, единственный «хит для первого прослушивания» на альбоме с его «свежим стилем ретро-соул».

Коммерческий успех 
После исполнения Бейонсе «Love On Top» на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2011 года песня поднялась в пятерку лучших в американском iTunes Store; её продажи выросли на 221 процент. Несмотря на то, что в то время песня не была синглом, она стала самой популярной песней из 4 в американском iTunes Store. За неделю, закончившуюся 10 сентября 2011 года, «Love On Top» последовательно дебютировал под номером 135 в чарте US Hot Digital Songs и под номером 22 в чарте US Bubbling Under Hot 100 Singles. На следующей неделе песня поднялась на 10-е место в чарте Hot Digital Songs, с продажами в 113 000 загрузок; цифровые продажи выросли на 803 %. Это привело к тому, что «Love On Top» заняла 20-е место в чарте Hot 100. Дебют «Love On Top» в Hot 100 стал вторым по величине для Бейонсе среди её 29 сольных работ; только «Ring the Alarm» стартовала с более высокой позиции, под номером 12 в 2006 году. Сингл опустился на 70-е место в чарте Hot 100 от 24 сентября 2011 года. «Love On Top» получил золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) 5 марта 2012 года. В феврале 2013 года «Love On Top» имел тираж в миллион цифровых копий в США.

Точно так же благодаря живому исполнению «Love On Top» дебютировал под номером 65 в чарте Canadian Hot 100 от 17 сентября 2011 года. В Австралии песня дебютировала 12 сентября 2011 года на 40-м месте в Australian Singles Chart, спустя неделю дебютировала на 9-м месте в чарте Australian Urban Singles Chart и появилась на австралийских радиостанциях. 6 ноября 2011 года «Love On Top» достигла 20-го места в чарте синглов Австралии ARIA Charts, а 17 октября 2011 года — четвёртого места в Urban Singles Chart.

В Южной Корее «Love On Top» дебютировал 2 июля 2011 года в South Korea Gaon International Singles Chart под номером 3, с продажами 89 942 цифровых загрузки. Песня оставалась на этой позиции на второй и третьей неделе, с продажами 52 462 и 42 261 загрузка соответственно. Сингл находился в Топ-10 пять недель подряд.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Бейонсе
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Песни Бейонсе